Salamina of Salamis (eiland), Grieks eiland
Salamina (Caldas), gemeente in departement Caldas, Colombia
Salamina (Magdalena), gemeente in departement Magdalena, Colombia